Relativo à Roma Antiga
 Romana (Sardenha) — região da Sardenha
 Romana (cantora) — cantora portuguesa
 Romana (Jordanes) — obra do historiador Jordanes